Fukuoka se poate referi la:

 Municipiul Fukuoka, o localitate din Japonia.
 Prefectura Fukuoka, o diviziune administrativă din Japonia.